D29 steht für:
 D29 Wendland und Altmark, naturräumliche Haupteinheit Deutschlands
 HMAS Perth (D29), Kreuzer der Leander-Klasse (1934–1942)

D29